La Coppa Davis 1987 è stata la 76ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 71 nazioni: 16 nel Gruppo Mondiale, 32 nella zona europea, 13 nella zona dell'est e 11 della zona americana. Nella finale disputata dal 18 al 20 dicembre allo Scandinavium di Göteborg in Svezia, la Svezia ha battuto l'India.

Gruppo Mondiale

Tabellone

Finale

Qualificazioni al Gruppo Mondiale

Date: 24-26 luglio

Cecoslovacchia, Italia, Germania dell'Ovest ed Jugoslavia rimangono nel Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1988.
Argentina (AME), Regno Unito (EUR), Corea del Sud (EAS) e Stati Uniti (AME) retrocesse nelle divisioni zonali della Coppa Davis 1988.

Zona Americana

Squadre partecipanti
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1988

Zona dell'Est

Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1988

Zona Europea

Zona africana
Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al Tabellone principale della zona europea
 
  — promossa al Tabellone principale della zona europea

Zona A
Squadre partecipanti
 
 
 
 
 
 
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1988

Zona B
Squadre partecipanti
 
 
  — promossa al Gruppo Mondiale della Coppa Davis 1988

Collegamenti esterni

Tennis nel 1987
 1987